A 2009-es magyar amerikaifutball-bajnokság az ötödik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki.

A bajnokság némileg át lett szervezve, a MAFL Divízió I-ben öt csapat játszott csoportbontás nélkül a Hungarian Bowl kupáért, a Divízió II-ben összesen 12 csapat játszott 4 csoportban a Pannon Bowl kupáért, míg az elsőként megrendezett Divízió III-as bajnokságban 9 csapat küzdött csoportbontás nélkül a Duna Bowl kupáért.

Divízió I
A MAFL Veritas Gold Divízió I bajnokság 2009 szeptemberében rajtolt. Egykörös, négyfordulós alapszakaszt játszottak, a legjobb 4 jutott be a rájátszásba, ahol elődöntők majd 2009. november 7-én az V. Hungarian Bowl döntő következett.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió II
A MAFL Veritas Gold Divízió II-ben a 2009-es évben 12 csapat indult, négy darab háromcsapatos csoportban. Mind a négy csoportban 4 fordulós, kétkörös alapszakaszt játszottak. A csoportokból az első 2 jutott be a rájátszásba, ahol negyed- és elődöntő után következett a Pannon Bowl döntője. A bajnokság 2009. április-július között zajlott.

Kelet 1

Kelet 2

Nyugat 1

Nyugat 2

Rájátszás

Divízió III 
A MAFL Veritas Divízió III-as bajnokságot 2009. április 5-től július 5-ig rendezték az I. Duna Bowl címért. Négyfordulós alapszakaszt játszottak, a győztese a North Pest Vipers csapatából kiváló játékosok által alapított Újbuda Rebels lett, akik mivel nem jogutódlással indultak, a harmadosztályban voltak kénytelenek játszani. Az alapszabaszt kapott pontok nélkül nyerték meg, ez azóta is megismételhetetlen a magyar bajnokságok történetében. A legjobb négy csapat rájátszásban folytatta, elődöntőben majd a döntőben, az I. Duna Bowl kupáért.

Alapszakasz

Rájátszás

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság